Vila Real steht für folgende Orte in Portugal:
 Vila Real, Stadt 
 Distrikt Vila Real, Distrikt
 Vila Real de Santo António, Stadt

Villarreal oder Villareal steht für folgende Orte:
 Villarreal, Stadt  in Spanien
 Villareal, Ort auf den Philippinen

Villarreal oder Villareal ist der Familienname folgender Person:
 Alicia Villarreal (* 1971), mexikanische Sängerin
 Andrea Villarreal (1881–1963), mexikanische Aktivistin und Journalistin
 Andrea Renee Villarreal (* 1994), mexikanische Tennisspielerin
 Andrés Villarreal (Andrés Isaac Villarreal Tudón; * 1996), mexikanischer Wasserspringer 
 Antonio Villareal († 2013), kubanischer Ökonom und Dissident
 Antonio I. Villareal (1879–1944), mexikanischer Revolutionär, General und Politiker
 Armando Villarreal (* 1986), US-amerikanischer Fußballschiedsrichter
 Diego Villarreal Garcia (* 1973), US-amerikanischer Schauspieler und Rocksänger
 Edgar Valdez Villarreal (* 1973), mexikanischer Drogenhändler
 Héctor Mario Pérez Villareal (* 1970), mexikanischer Geistlicher, Weihbischof in Mexiko-Stadt
 Jesús Villareal y Fierro (1884–1965), mexikanischer Geistlicher, Bischof von San Andrés Tuxtla
 José Villarreal (* 1993), US-amerikanisch-mexikanischer Fußballspieler
 José María Carrizo Villarreal (1918–1998), panamaischer Geistlicher, Bischof von Chitré
 Juan Carlos Villarreal Aguilar (* 1975), panamaischer Botaniker und Bryologe
 Juan José Salaverry Villarreal (* 1969), peruanischer Geistlicher, Weihbischof in Lima
 Juantxo Villarreal (* 1947), spanischer Handballtrainer
 Luz María Villarreal de Puga (1913–2013), mexikanische Botanikerin und Pädagogin
 Oscar Efraín Tamez Villareal (* 1973), mexikanischer Geistlicher, Bischof von Ciudad Victoria
 Paola Villarreal (* 1968), mexikanische Datenwissenschaftlerin und Systemprogrammiererin
 Raúl Villarreal (* 1909), argentinischer Boxer
 Sergio Enrique Villarreal (* 1969), mexikanischer Drogenhändler
 Teresa Villarreal (1883–unbekannt), mexikanische Aktivistin und Journalistin
 Victor Villarreal, US-amerikanischer Gitarrist

Siehe auch:
 Villa Real